Німилович — українське прізвище.

Відомі носії 
 Німилович Олександра Миколаївна (*1965) — українська музикознавиця, піаністка, педагогиня.
 Теодор Німилович (1889—1947) — український греко-католицький священник, слуга Божий.
 Юліян Німилович (1839—1909) — церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог.

Українські прізвища